Агуадо () — прізвище іспанського походження. Відомі носії:
 Атанасіо де ла Крус Агірре Агуадо — тимчасовий президент Уругваю
 Педро де Агуадо — іспанський історик і священник